Anson (Maine)
Anson (Texas)
Condado de Anson

Ver também
Ansonia

Desambiguações de topônimos